Patronyme signifiant « de la ville de Demnate », au Maroc.

 Amine Demnati (né en 1949), homme politique et haut fonctionnaire marocain
 Geneviève Barrier Demnati (1893-1964), artiste peintre orientaliste française
 Lahoussine Demnati (1895-1960), homme d'affaires marocain

Homonymie de patronyme